Esistono due comuni francesi con questo nome

 Morcourt – Aisne
 Morcourt – Somme